Reinprecht von Walsee ist der Name folgender Personen:

* Reinprecht I. von Walsee († 1361), Burggraf zu Enns
 Reinprecht II. von Walsee († 1422), Erbtruchsess von Steiermark, Landeshauptmann und Hofmeister

 Reinprecht IV. von Walsee († 1450), Oberstmarschall in Österreich, Obersttruchsess und Landeshauptmann
 Reinprecht V. von Walsee († 1483), Marschall von Österreich und Landeshauptmann